Вискяр — топоним в Болгарии:
 Вискяр (горный массив);
 Вискяр (село).

См. также 
 Вискярский монастырь